Droogbak (gebouw), een 19e-eeuws kantoorgebouw in Amsterdam
 Droogbak (straat), een straat in Amsterdam
 Droogbak (station), een tijdelijk treinstation vóór de bouw van station Amsterdam Centraal